Sålejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sålejaure (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (53,3 ha)
Sålejaure (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (47,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn